Пирмазенс:

 Пирмазенс — город в Германии, земельного подчинения, расположен в земле Рейнланд-Пфальц.
 Пирмазенс — немецкий футбольный клуб, базирующийся в одноимённом городе в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.